Un panier à salade peut être :
 un récipient à claire-voie pour égoutter la salade ;
 un fourgon cellulaire, en argot.